Ве́чник () — многозначный термин. Может означать:
 Вечник — участник веча, народного собрания в древнерусских городах.
 Вечник — название вечевого колокола во Пскове.